Га́на Ма́шкова (, 26 сентября 1949, Прага, ЧССР — 31 марта 1972) — фигуристка из ЧССР, бронзовый призёр зимней Олимпиады 1968 года, чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионатов мира, пятикратная чемпионка Чехословакии в женском одиночном катании.

Биография 
Первым тренером Ганы Машковой стал Карел Глогар, следующий тренер Ярослав Садилек.

C 1963 года тренировалась у Милы Новаковой.

На своём дебютном чемпионате Европы заняла 15-е место.

С 1965 года неоднократно побеждала на чемпионатах Чехословакии.

1967—1969 годы были самыми успешными в её карьере — бронзовая медаль Олимпиады 1968, две бронзовые медали чемпионатов мира, золотая и две серебряные медали чемпионатов Европы.
Гана Машкова единственная из чешских одиночниц, выигравшая медаль Олимпиады.

В 1969 году перешла в профессионалы (Холидей он айс).

Погибла в автокатастрофе около французского города Вувре во Франции.

Похоронена в Праге.

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1964

Ссылки 
 Sports-reference.com  (англ.)

Фигуристы Чехословакии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1964 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1968 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Погибшие в автомобильных катастрофах